Basa István (1743–1808) református lelkész
 Basa István (1956–2018) színész